Le laghu est une langue de Nouvelle-Irlande presque éteinte.
Laghu, mot sanskrit qui désigne un rythme en musique indienne (voir Tâla).